

Geografia

Germania 
 Schönborn – comune del circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Schönborn – comune del circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Schönborn – comune del circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Schönborn – comune del circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)
 Bad Schönborn – comune del circondario rurale di Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Persone 
 Christoph Schönborn (1945) – cardinale arcivescovo austriaco
 Damian Hugo von Schönborn-Buchheim (1676-1743) – vescovo tedesco
 Franz Georg von Schönborn-Buchheim (1682-1756) – arcivescovo tedesco
 Franz Lothar von Schönborn (1655-1729) – arcivescovo tedesco
 Franziskus von Paula Schönborn (1844-1899) – arcivescovo ceco
 Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674-1746) – vescovo tedesco
 Johann Philipp von Schönborn (1605-1673) – arcivescovo tedesco
 Johann Philipp Franz von Schönborn (1673-1724) – vescovo tedesco

Altro 
 Schönborn – famiglia nobiliare tedesca